Семён Абрамович Карагезян (1923—1984) — советский спортсмен, Заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике. Судья всесоюзной категории (1951).

Биография 
Родился в 1923 году.

Был старшим тренером сборной Армянской ССР по спортивной гимнастике.

Среди его воспитанников — Г. Шагинян, А. Азарян, А. Азнавурян и другие.

Награждён орденом «Знак Почёта» (27.04.1957).

Умер в 1984 году в Ереване. Похоронен на кладбище Нубарашена. Рядом с ним похоронены Маргарита Карагезян (1928—1997) и Карен Карагезян (1949—2000).

Примечания

Ссылки 
 Спортивная гимнастика. Тренеры, педагоги и общественные деятели
 Альберт Азарян: "МНЕ 58, А НЕ 85!"

Родившиеся в Армении
Гимнасты СССР
Судьи по спортивной гимнастике СССР
Судьи всесоюзной категории
Похороненные в Ереване